A FK Žalgiris egy litván labdarúgócsapat Vilniusban. A klubot 1947-ben alapították, jelenleg az első osztályban szerepel, ahová 2009-ben jutott fel. A litván labdarúgás egyik legeredményesebb klubcsapata.

Története

Név változtatások
A klub az alapítása során több név változtatáson is átesett:
1947 – Dinamo
1948 – Spartakas
1962 – Žalgiris
1993 – Žalgiris-EBSW
1993 – FK Žalgiris
2009 – VMFD Žalgiris
2015 – FK Žalgiris

Stadion

A Žalgiris a 15 ezer férőhelyes Žalgiris Stadionban játssza hazai mérkőzéseit, a nemzetközi porondon. Ez a stadion Litvánia legnagyobb stadionja. A hazai bajnokijait a klub a 2011-ben átadott LFF stadionban játssza, ami 5500 néző befogadására alkalmas.

Szurkolók

A klubnak több szurkolói csoportja is van, ezek közül a legnagyobb létszámú a Pietų IV nevet viselő csoport, amely szinte minden mérkőzésre elkíséri kedvenc csapatát.

Litván bajnokság

Trófeák

Nemzeti

 Litván bajnok
  Bajnok (10): 1991, 1991-92, 1998-99, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 
  Ezüstérmes (12): 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 1999, 2000, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019
  Bronzérmes (4): 1990, 1995-96, 2001, 2010
Litván Kupa
  Győztes (14): 1991, 1993, 1994, 1997, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2018, 2021, 2022
  Döntős (6): 1990, 1992, 1995, 2000, 2001, 2017
Litván Szuper Kupa
  Győztes (8): 2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2023

 Szovjet Bajnokság
  Bronzérmes (1) 1987

Nemzetközi

Baltic Liga
  Bajnok (1): 1990
Intertotó-kupa:
 Elődöntős (1): 2005

A klub színei és a mezek

Jelenlegi keret 
2023. Januaris 6-i állapotnak megfelelően.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
 

 

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Edzők

 Voldemaras Jaškevičius (1947)
 Jaroslavas Citavičius (1947–48)
 Georgijus Glazkovas (1948–51)
 Andrejus Protasovas (1951)
 Jurijus Chodotovas (1952–53)
 Stasys Paberžis (1953–57)
 Vytautas Saunoris (1958–60)
 Zenonas Ganusauskas (1961–62)
 Serafimas Cholodkovas (1963–65)
 Juozas Vaškelis (1966–67)
 Algirdas Vosylius (1968–71)
 Serafimas Cholodkovas (1971–73)
 Algirdas Klimkevičius (1974–76)
 Benjaminas Zelkevičius (1977–83)
 Algimantas Liubinskas (1983–85)
 Benjaminas Zelkevičius (1985–91)
 Vytautas Jančiauskas (1991–92)
 Benjaminas Zelkevičius (1992–95)
 Eugenijus Riabovas (1996–2001)

 Kęstutis Latoža (2002)
 Eugenijus Riabovas (2003–04)
 Kęstutis Latoža (2004–05)
 Saulius Širmelis (2005)
 Arminas Narbekovas (2005–06)
 Igoris Pankratjevas (2006)
 Viatscheslav Mogilniy (2008)
 Mindaugas Čepas (2008–09)
 Igoris Pankratjevas (2009–10)
 Vitalijus Stankevičius (2011)
 Damir Petravić (2012)
 Marek Zub (2012–14)
 Valdas Dambrauskas (2014–17) 
  Aleksandras Brazevičius (2017) 
  Aurelijus Skarbalius (2017–18)
  Valdas Urbonas (2018–19)
  Marek Zub (2019) 
  João Luís Martins (2019)
  Aliaksei Baga (2020)
  Vladimir Cheburin (2021–)

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal 
 FK Žalgiris: alyga.lt 
 FK Žalgiris: Soccerway
 FK Žalgiris: Sofascore
 Globalsportsarchive

Ž
Ž
Vilnius sportélete